Brensing ist der Familienname folgender Personen:

 Karsten Brensing (* 1967), deutscher Meeresbiologe und Verhaltensforscher
 Peer Brensing (* 1946), deutscher Schauspieler